Lundby (Aalborg), plaats in de Deense gemeente Aalborg
Lundby (Vordingborg), plaats in de Deense gemeente Vordingborg
Lundby (Svendborg), plaats in de Deense gemeente Svendborg
Lundby (parochie, Aalborg)
Lundby (parochie, Vordingborg)
Lundby (Stockholm), wijk in Stockholm
Lundby (Kungälv), plaats in de Zweedse gemeente Kungälv
Lundby (Södermanland), plaats in Zweeds landschap Södermanland